Лацио се може односити на:
 Лацио, покрајина у Италији
 Лацио, фудбалски клуб из Рима, Италија